Le tournoi de squash Apawamis Open 2005 est l'édition 2005 du Apawamis Open qui se déroule du 5 au  à Rye (New York). Le tournoi fait partie de la catégorie WSA 3 Star et il est doté de  de prix. Le tableau est composé de 16 participantes dont 4 issues du tableau de qualification.

Les deux premières têtes de série se retrouvent en finale et Omneya Abdel Kawy s'impose face à Vicky Botwright.

Têtes de série

Tableau

Références 

2005
Squash en 2005
Sport dans l'État de New York en 2005
Sport en janvier 2005